Ievgueni Vladimirovitch Rymarev - en russe :  et en anglais  - (né le  à Öskemen, anciennement Oust-Kamenogorsk, en République socialiste soviétique kazakhe) est un joueur professionnel de hockey sur glace kazakh. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 2007, il commence sa carrière avec le Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk dans le championnat du Kazakhstan. L'équipe joue parallèlement dans la Vyschaïa Liga, le second échelon russe. Il signe au Barys Astana en 2008. Le Barys évolue dans la KHL.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Kazakhstan au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il est membre de la sélection qui remporte les Jeux asiatiques d'hiver de 2011.

Trophées et honneurs personnels 
Championnat du monde moins de 18 ans
2006 : meilleur buteur de la division 1, groupe A.
2006 : nommé meilleur attaquant de la division 1, groupe A.

Championnat du monde junior
2008 : meilleur buteur de l'élite.

Championnat du monde
2009 : meilleur buteur de la division 1, groupe A.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2007-2008|| Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk || Vyschaïa Liga || 48|| 13|| 9|| 22|| 12|| 6|| 3|| 0|| 3|| 0
|-
| 2007-2008|| Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk || Kazakhstan|| || || || || || || || || || 
|-
| 2008-2009|| Barys Astana|| KHL || 33|| 3|| 1|| 4|| 4|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2009-2010|| Barys Astana || KHL || 47|| 6|| 9|| 15|| 32|| 3|| 0|| 0|| 0||4 
|-
| 2010-2011|| Barys Astana|| KHL|| 37|| 0|| 4|| 4|| 12|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012|| Barys Astana|| KHL|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2011-2012|| Barys Astana 2 || Kazakhstan || 19|| 8|| 10|| 18|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Astana || Kazakhstan || 4|| 2|| 0|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk || VHL|| 50|| 19|| 24|| 43|| 24|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013|| Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk || Kazakhstan || 3|| 2|| 0|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk || VHL || 45|| 20|| 16|| 36|| 20|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| rowspan=3|2014-2015 || Barys Astana || KHL || 14|| 1|| 0|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk || VHL || 9|| 4|| 5|| 9|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Saryarka Karaganda || VHL || 16|| 6|| 10|| 16|| 2|| 17|| 6|| 7|| 13|| 4
|-
| 2015-2016|| Barys Astana || KHL ||27 || 2 || 3 || 5 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Torpedo Oust-Kamenogorsk || VHL || 17 || 5 || 6 || 11 || 2 || 6 || 3 || 2 || 5 || 6
|-
| 2016-2017|| Barys Astana || KHL ||40 || 5 || 12 || 17 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Torpedo Oust-Kamenogorsk || VHL || 13 || 6 || 9 || 15 || 0 || 22 || 7 || 4 || 11 || 8 
|-
| 2017-2018 || Torpedo Oust-Kamenogorsk || VHL || 51 || 14 || 20 || 34 || 18 || 5 || 0 || 1 || 1 || 4 
|-
| 2018-2019 || Torpedo Oust-Kamenogorsk || VHL || 55 || 15 || 24 || 39 || 17 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Altay-Torpedo Oust-Kamenogorsk || Kazakhstan ||  - || - || - || - || - || 3 || 2 || 1 || 3 || 0
|-
| 2019-2020 || Torpedo Oust-Kamenogorsk || VHL || 52 || 28 || 26 || 54 || 29 || 5 || 2 || 1 || 3 || 0
|-
| 2020-2021 || Iougra Khanty-Mansiïsk || VHL || 43 || 11 || 16 || 27 || 10 || 21 || 6 || 7 || 13 || 6
|-
| 2021-2022 || Iougra Khanty-Mansiïsk || VHL ||  ||

Internationales

Références

Naissance en septembre 1988
Naissance en RSS kazakhe
Naissance à Öskemen
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international kazakh de hockey sur glace
Joueur du Torpedo Oust-Kamenogorsk
Joueur du Barys Astana
Joueur du Saryarka Karaganda
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk